Kannibalisme, het eten van soortgenoten
Kannibalen (tv-programma)

Zie ook 
 Toast Kannibaal, Vlaamse realityreeks